Singer – jednostka osadnicza w USA
 Singer – brytyjska marka samochodów
 Singer Corporation – przedsiębiorstwo produkujące maszyny do szycia

Nazwisko:
 Hans Singer – niemiecki ekonomista
 Isaac Merritt Singer – amerykański wynalazca współczesnej maszyny do szycia i twórca marki "Singer"
 Isaac Bashevis Singer – żydowsko-polsko-amerykański pisarz, noblista
 Isadore Singer – amerykański matematyk
 Israel Joszua Singer – pisarz, brat Isaaca Bashevisa
 Izrael Singer – sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów 
 Józefa Singer – pierwowzór Racheli z Wesela Wyspiańskiego
 Kurt Singer – niemiecki filozof
 Margaret Singer – amerykańska psycholog
 Peter Singer – australijski etyk
 Rolf Singer – niemiecki mykolog i taksonomista
 Winnaretta Singer – księżniczka, córka Isaaca Merrita Singera